Кри́стофер А́ртур Э́ймон (), более известный как Крис Э́ймон (, ) — новозеландский автогонщик, победитель гонки «24 часа Ле-Мана» (1966), гонщик «Формулы-1». Коллеги по последней отмечали его неудачливость при высоком уровне профессионализма. В 1974 году в течение недолгого времени владел собственной командой. Умер от рака.

В чемпионате мира среди гонщиков Эймон гонялся за рулём 13 шасси — Lola, Lotus, Brabham, Cooper, Ferrari, March, Matra, Tecno, Tyrrell, Amon, BRM, Ensign и Williams — рекорд «Формулы-1».

Среди гонщиков «Формулы-1», не одержавших ни одной победы на этапах чемпионата мира, у Эймона два достижения — наибольшее количество кругов лидирования (183, у второго в этом списке Жана Бера — 107) и наибольшее количество поул-позиций — 5.

Эймон выиграл две гонки, проводившихся совместно для машин «Формулы-1» и «Формулы-5000» — BRDC International Trophy  и Гран-при Аргентины .

Чемпион .

Результаты в чемпионате мира среди гонщиков 

|-
!rowspan=3|
!rowspan=3|
!
!rowspan=2| 1,5 V8
!rowspan=3|

|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!rowspan=2|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!BRM P56 1,5 V8
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|
!rowspan=2|
!BRM P56 1,5 V8
!rowspan=2|

|
|

|
|
|
|
|
|

|-
! 1,5 V8
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=2|
!
!
!rowspan=2|BRM P56 1,5 V8
!rowspan=2|

|
|

|
|
|
|
|
|

|-
!
!
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan=2|
!Cooper Car Co
!
!Maserati Tipo 9/F1 3,0 V12
!rowspan=2|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!Chris Amon
!
!BRM P60 2,0 V8
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|-
!
!Scuderia Ferrari SpA SEFAC
!Ferrari 312/67
!Ferrari 242 3,0 V12
!

|
|
|
|
|

|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Scuderia Ferrari SpA SEFAC
!Ferrari 312/67
!Ferrari 242 3,0 V12
!rowspan=2|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!Ferrari 312/68
!Ferrari 242C 3,0 V12
|
|
|
|

|
|
|
|
|-
!
!Scuderia Ferrari SpA SEFAC
!Ferrari 312/69
!Ferrari 255C 3,0 V12
!

|
|
|
|
|

|-
!
!March Engineering
!
!Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!

|
|
|

|-
!
!Equipe Matra Sports
!
!Matra MS71 3,0 V12
!

|
|
|
|
|

|-
!rowspan=2|
!rowspan=2|Equipe Matra
!
!rowspan=2|Matra MS72 3,0 V12
!rowspan=2|

|

|

|
|
|
|
|
|

|-
!
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|-
!rowspan=2|
!
!Tecno PA123B
! 3,0 B12
!

|
|
|

|-
!Elf Team Tyrrell
!Tyrrell 005
!Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|-
!rowspan=2|
!Chris Amon Racing
!Amon AF101
!Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!rowspan=2|

|
|
|

|-
!Team Motul BRM
!BRM P201
!BRM P200 3,0 V12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|-
!
!HB Bewaking Team Ensign
!
!Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!

|
|

|-
!rowspan=3|
!rowspan=2|Ensign
!
!rowspan=3|Ford Cosworth DFV 3,0 V8
!rowspan=3|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|-
!
|
|
|
|

|
|
|
|-
!Walter Wolf Racing
!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|}

Литература

Примечания

Ссылки 
 

Автогонщики Новой Зеландии
Пилоты Формулы-1 из Новой Зеландии
Пилоты Формулы-1 1960-х годов
Пилоты Формулы-1 1970-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lola
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Lotus
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Brabham
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Cooper
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ferrari
Пилоты Формулы-1, выступавшие на March
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Matra
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Tecno
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Tyrrell
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Amon
Пилоты Формулы-1, выступавшие на BRM
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ensign
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Wolf Williams
Обладатели подиума в Формуле-1
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Новой Зеландии